Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Citalang (Purwakarta), een plaats in het regentschap Purwakarta van de provincie West-Java
Citalang (Tegal Waru), een plaats in het regentschap Purwakarta van de provincie West-Java